Pedro Afonso (filósofo) - filósofo judeu do século XII convertido ao cristianismo.

Localidades 
 Pedro Afonso (Tocantins), Brasil

Pessoas 
 D. Pedro Afonso, mestre de Avis
 D. Pedro Afonso, conde de Barcelos
 Pedro Afonso Anschau
 Pedro Afonso Ferreira
 Pedro Afonso Franco
 Pedro Afonso Mibielli
 Pedro Afonso Ribeiro
 Pedro Afonso Viegas
 D. Pedro Afonso de Bragança e Bourbon
 D. Pedro Afonso de Sousa

Desambiguações de antropônimos